Соревнования по стрельбе из лука в командном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 5 и 6 августа на территории Самбодрома. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 12 стран. 

Это были восьмые Олимпийские игры с 1988 года, на которых были разыграны медали в этой дисциплине. Лучники Республики Корея выиграли золото пятый раз в истории и 4-й раз за последние пять Игр. В плей-офф они одержали три уверенные победы со счётом 6-0. В финале против американцев корейцы выбили 177 из 180 в трёх раундах (60-57, 58-57, 59-56). Австралийцы впервые выиграли медаль в этой дисциплине.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Соревнование

Квалификационный раунд 
В квалификации спортсмены выполняют 12 серий по 6 стрел (зачёт командной квалификации ведётся одновременно с квалификацией личного первенства). Результат сборной складывается из суммы очков всех трёх спортсменов. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф. 4 команды, показавшие лучший результат в предварительном раунде, попадают сразу в четвертьфинал, а остальные 8 сборных начинают борьбу с 1/8 финала.

Плей-офф 
В плей-офф каждый из трёх лучников выполняет по 8 выстрелов. По итогам 24 выстрелов побеждает та страна, которая набрала большее количество очков. В случае равенства результатов назначается перестрелка, во время которой лучники выполняют ещё по одному выстрелу каждый.

Ссылки 
 Стрельба из лука на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации стрельбы из лука (FITA)